Gron (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Gron (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym